Niemcy:
 Charlottenberg – dzielnica gminy Pfedelbach w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Hohenlohe
 Charlottenberg – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Lahn

Szwecja:
 Charlottenberg – miejscowość w gminie Eda
 Charlottenberg – miejscowość w gminie Sigtuna

Zobacz też:
 Charlottenburg